Akronym ISA může mít více významů:

 ISA (sběrnice) – typ počítačové sběrnice
 Instruction Set Architecture – instrukční sada mikroprocesoru
 International Space Agency – Mezinárodní vesmírná agentura
 Israel Space Agency – Izraelská vesmírná agentura
 International Federation of the National Standardization Associations – Mezinárodní federace národních normalizačních sdružení
 International Silk Association – Mezinárodní sdružení pro hedvábí
 International Sociological Association – Mezinárodní sociologické sdružení
 International Standard Atmosphere – Mezinárodní standardní atmosféra
 The International Society of Automation  – Mezinárodní společnost pro automatizaci